



Місто 
 Василівка — Запорізька область, Василівський район, районний центр

 Василівка — колишня назва міста Сніжне (до 1864 року)

Села 
 Василівка — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Василівка — Вінницька область, Вінницький район, Іллінецька міська громада
 Василівка — Вінницька область, Вінницький район, Тиврівська селищна громада
 Василівка — Вінницька область, Гайсинський район, Ладижинська міська громада
 Василівка — Вінницька область, Гайсинський район, Чечельницька селищна громада
 Василівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська міська громада
 Василівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Божедарівська селищна громада
 Василівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Василівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Василівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Межівська селищна громада
 Василівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Українська сільська громада
 Василівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Раївська сільська громада
 Василівка — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Василівка — Донецька область, Донецький район
 Василівка — Донецька область, Бахмутський район
 Василівка — Донецька область, Волноваський район
 Василівка — Донецька область, Кальміуський район
 Василівка — Донецька область, Покровський район, Криворізька сільська громада
 Василівка — Донецька область, Покровський район, Очеретинська селищна громада
 Василівка — Житомирська область, Житомирський район, Березівська сільська громада
 Василівка — Житомирська область, Житомирський район, Андрушківська сільська громада
 Василівка — Запорізька область, Запорізький район
 Василівка — Київська область, Фастівський район
 Василівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Гурівська сільська громада
 Василівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада
 Василівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Добровеличківська селищна громада
 Василівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Новомиргородська міська громада
 Василівка — Кіровоградська область, Олександрійський район 
 Василівка — Миколаївська область, Миколаївський район, Березанська селищна громада
 Василівка — Миколаївська область, Миколаївський район, Очаківська міська громада
 Василівка — Миколаївська область, Баштанський район, Березнегуватська селищна громада
 Василівка — Миколаївська область, Баштанський район, Снігурівська міська громада
 Василівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Василівка — Одеська область, Березівський район
 Василівка — Одеська область, Болградський район, Василівська сільська громада
 Василівка — Одеська область, Болградський район, Павлівська сільська громада
 Василівка — Одеська область, Ізмаїльський район
 Василівка — Одеська область, Одеський район, Вигодянська сільська громада
 Василівка — Одеська область, Одеський район, Красносільська сільська громада
 Василівка — Одеська область, Подільський район, Зеленогірська селищна громада
 Василівка — Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна громада
 Василівка — Одеська область, Роздільнянський район, Великомихайлівська селищна громада
 Василівка — Одеська область, Роздільнянський район, Захарівська селищна громада
 Василівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Новогалещинська селищна громада
 Василівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Семенівська селищна громада
 Василівка — Полтавська область, Полтавський район, Коломацька сільська громада
 Василівка — Полтавська область, Полтавський район, Диканська селищна громада
 Василівка — Полтавська область, Полтавський район, Кобеляцька міська громада
 Василівка — Полтавська область, Полтавський район, Чутівська селищна громада
 Василівка — Сумська область, Охтирський район
 Василівка — Сумська область, Роменський район
 Василівка — Сумська область, Сумський район
 Василівка — Сумська область, Шосткинський район
 Василівка — Харківська область, Чугуївський район
 Василівка — Харківська область, Куп'янський район, Кіндрашівська сільська громада, Грушівська сільська рада
 Василівка — Харківська область, Куп'янський район, Кіндрашівська сільська громада, Моначинівська сільська рада
 Василівка — Херсонська область, Генічеський район
 Василівка — Херсонська область, Каховський район, Горностаївська селищна громада
 Василівка — Херсонська область, Каховський район, Любимівська селищна громада
 Василівка — Хмельницька область, Хмельницький район
 Василівка — Чернівецька область, Дністровський район

Колишні села 
 Василівка — історична назва родинного села Миколи Гоголя
 Василівка — колишнє село Ічнянського району Чернігівської області. Станом на другу половину 1980-х років у селі ніхто не проживав. На карті 1990 року фігурує як урочище Василівка
 Василівка — з 1928 року друга назва села Новоселівки (нині — поселення на південному сході Краматорської міської ради

Селища 
 Василівка — Вінницька область, Жмеринський район
 Василівка — Донецька область, Макіївська міська рада

Урочище 
 Василівка — заповідне урочище у Кальміуському районі Донецької області біля села Василівка

Василівка () — село, Мінська область, Березинський район

Села:
 Василівка () — Дубесарський район
 Василівка (; ) — ПМР, Рибницький район

Див. також 
 Василівка Друга
 Василівка Перша
 Василівка-на-Дніпрі

Посилання